Folgosa ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Folgosa (Armamar)
 Folgosa (Maia)